L'aire urbaine de Limoges est une aire urbaine française centrée sur les neuf communes de l'unité urbaine de Limoges, dans les départements de la Haute-Vienne et de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine. Composée de quatre-vingt-seize communes, elle comptait  en 2014.

Depuis 2020, l'aire d'attraction de Limoges lui est substituée.

La notion d'aire urbaine 
D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaille dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Limoges).

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Limoges est composée, depuis 2010, de quatre-vingt-seize communes, situées dans la Haute-Vienne (95) et la Creuse (1). Ses  en 2014 font d'elle la  urbaine de France.

Ses pôles urbains sont l'unité urbaine de Limoges (couramment : agglomération) composée de neuf communes et l'Unité urbaine d'Aixe-sur-Vienne composée de deux communes.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département en 2014 :

Composition selon le zonage de 2010 
L'aire urbaine de Limoges est composée des quatre-vingt-seize communes suivantes :

Évolution démographique

Composition selon le zonage de 1999 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Limoges en 1999 :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
Données générales
 Aire urbaine (France)
 Périurbanisation et étalement urbain
 Liste des aires urbaines de France
 Données démographiques en rapport avec la Haute-Vienne
 Liste des communes de la Haute-Vienne

 Démographie de la Haute-Vienne
 Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine de Limoges
 Unité urbaine de Limoges

Limoges
Limoges
Limoges